Молосковицкий район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая в 1927—1931 годах.

Административный центр — деревня Молосковицы.

Площадь территории — 1123 км². Население — 19 776 человек (в 1926 году).

Образование района 
Молосковицкий район образован одновременно с Ленинградской областью 1 августа 1927 года. В состав района были включены следующие административные единицы упразднённого одновременно Кингисеппского уезда Ленинградской губернии:
 из Молосковицкой волости — 15 сельсоветов;
 из Кингисеппской волости — Беседский и Недоблицкий сельсоветы;
 из Врудской волости — 13 сельсоветов.
 
Первоначально Молосковицкий район был включён в состав Ленинградского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 
На момент образования в состав района вошли 30 сельсоветов. После укрупнения 1928 года число их уменьшилось до 16:
 Беседский,
 Большехотынецкий,
 Врудский,
 Зимитицкий (эстонский),
 Извозский,
 Ильешский,
 Княжевский,
 Курский,
 Летошицкий,
 Молосковицкий,
 Морозовский,
 Овинцевский,
 Пустошкинский,
 Рекковский,
 Слепинский,
 Смёдовский.

Национальный состав 
В районе проживали 19 776 человек, из них:
 русские — 13 052 чел.
 финны — 1995 чел.
 эстонцы — 4043 чел.
 ижора — 2 чел.

Упразднение района 
Район был упразднён постановлением Президиума ВЦИК от 20 сентября 1931 года. Территория района была включена в состав Волосовского района.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области